Коссак Михайло:

 Коссак Михайло — львівський міщанин, громадський діяч-народовець.
 Коссак Михайло Андрійович (1874, Горішня Вигнанка — 1938, Кам'янець-Подільський) — український композитор, диригент, музичний педагог, брат Василя Коссака.